Die Bezeichnung Spleißen hat mehrere Bedeutungen:
 Zusammenfügen von Seilen, Tauwerk oder Strängen von Bogensehnen, siehe Spleiß
 Zusammenfügen von Papier- oder Folienbahnen mit Klebebändern (Spleißbänder), siehe Spleißen (Papierindustrie)
 Verbinden von Leitungsdrähten an Telefonkabeln oder Glasfasern in der Fernmelde- und Netzwerktechnik, siehe Spleißen (Fernmeldetechnik)
 Halbieren von Federn für die Bettfüllung oder Pfeilbefiederung
 Spalten von Holz, siehe Spleißen (Holz) – jedoch (österr., meist Mz.:) Spreisseln = kleines Herd-Feuerholz
 Herausschneiden der Introns aus der prä-mRNA im Verlauf der Transkription bei der Protein-Biosynthese, siehe Spleißen (Biologie)

Siehe auch: